Открытый чемпионат Эшторила по теннису 2019 - ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Кашкайше (Португалия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 501 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоится с 29 апреля по 4 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 22 апреля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Пабло Карреньо Буста
  Давид Гоффин
  Педро Соуза

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Сальваторе Карузо
  Алехандро Давидович Фокина
  Жоау Домингеш
  Алексей Попырин

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Португалия
Теннис
Май 2019 года
Международные спортивные соревнования в Португалии